Edith Wilson peut désigner :
 Edith Wilson (1872-1961), la première dame des États-Unis de 1915 à 1921, épouse de Woodrow Wilson ;
 Edith Wilson (1906-1981), une chanteuse de blues.